Кеннебанк (Мэн) — город в штате Мэн.
 Кеннебанк (зона переписи) — зона переписи в штате Мэн.
 Кеннебанк (река) — река в штате Мэн.

См. также 
 Уэст-Кеннебанк (Мэн)
 Кеннебанкпорт (Мэн)